Alejandro Gómez puede referirse a los siguientes deportistas:

 Alejandro Darío Gómez (n.1988), futbolista argentino.
 Alejandro Gómez (atleta) (n.1967), atleta español.
 Alejandro Gómez (baloncestista) (n.1972), baloncestista español.
 Alejandro Gómez Bermúdez (n.1989), futbolista costarricense.
 Alejandro Gómez (deportista ecuestre), deportista ecuestre venezolano.
 Alejandro Gómez (futbolista boliviano) (n.1979), futbolista boliviano.
 Alejandro Gómez (nadador) (n.1985), deportista venezolano de natación.
 Alejandro Gómez (tenista) (n.1991), tenista colombiano.
 Jesús Alejandro Gómez (n.2002), futbolista mexicano.

Además, puede hacer referencia a los siguientes hombres:

 Alejandro Gómez Arias (1906-1990), ensayista y orador mexicano.
 Alejandro Gómez Herrera, más conocido como «Alejandro Filio» (n.1960), músico mexicano.
 Alejandro Gómez Maganda (1910-1984), político mexicano.
 Alejandro Gómez (vicepresidente) (1908-2005), político argentino, que fue vicepresidente de la nación.